Cahiers es una palabra francesa que significa cuadernos. Este término puede referirse a:

 Los cuadernos de quejas (Cahiers de doléances) que contenían las peticiones y quejas para los Estados Generales de 1789 y, posteriormente, la Asamblea Nacional Constituyente.
 Cahiers de Fanjeaux, publicación científica anual de libros en francés de historia de la religión durante la Edad Media.
 Cahiers du Cinéma, revista de cine francesa, fundada en 1951.
 Cahiers Evangile, Grupo de investigación bíblico - científica francófona que ha desarrollado Cuadernos Bíblicos y Suplementos a estos cuadernos que abordan temas de Documentos en torno a la Biblia.